Goodnight my love, canción de 1932 de Gus Arnheim, Harry Tobias, and Jules Lemare.
 Goodnight my love, canción de 1936 de Mack Gordon and Harry Revel.
 Goodnight my love, canción de 1956 de George Motola and John Marascalco.
 Goodnight my love, canción de la década de 1960 de Denny Randell and Sandy Linzer.